Ярден Джерби (; 8 июля 1989, Кфар-Саба, Центральный округ, Израиль) — израильская дзюдоистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира, призёрка чемпионатов Европы и Европейских игр.

Биография 
Ярден Джерби родилась в Кфар-Сабе, но с ранних лет жизни жила в Нетании. Её мать, Нурит, ландшафтный дизайнер. Отец, Шмуэль (Шмулик), генеральный директор компании «Монитекс» и изобретатель электронного счётчика для автомашин такси. С 6 лет занимается дзюдо в Национальном институте спорта имени Вингейта. Родители поддерживают её финансово и оплачивают её поездки на соревнования в составе сборной Израиля. Тренирует спортсменку тренер Шани Гершко, главный тренер женской сборной Израиля, выступавший за юношескую сборную Украинской ССР и бывший чемпионом Украинской ССР среди юношей.

С 2008 года вела противостояние за право представлять Израиль на соревнованиях с Алис Шлезингер. Из-за поражения в 1/8 финала чемпионата мира во Франции в 2011 году Ярден не поехала на Лондонскую олимпиаду, где Израиль в её весе представляла Алис. В дальнейшем сумела выбить Шлезингер из состава сборной, и та стала выступать (в том числе на Олимпиаде в Рио) за Великобританию.

Живёт в Нетании и учится в Открытом университете Израиля на факультете экономики и управления производством.

 На чемпионате мира 2013, проходившем в Рио-де-Жанейро, победила в финальном поединке француженку Клариссу Агбегнену, тем самым завоевав золотую медаль в категории до 63 килограмм.

 На чемпионате мира 2014, проходившем в Челябинске, завоевала серебряную медаль в весовой категории до 63 кг.

 На Олимпийских играх 2016 года Ярден завоевала бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Дзюдоисты по алфавиту
Чемпионы Израиля по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года